Un faux départ peut désigner :
 Un faux départ, une histoire courte de Spirou et Fantasio parue en 1971 ;
 Un faux départ, une nouvelle d'Arthur Conan Doyle parue en 1981.

Voir aussi